Charles Bronson (1921 † 2003) est un acteur américain.
 Charles Bronson dit « Charlie » (* 1952) est un criminel britannique.

Voir aussi